Парламентские выборы состоялись в Словении 15 октября 2000 года. По их результатам победила Либеральная демократия Словении, получившая 34 из 90 мест в парламенте. Лидер партии Янез Дрновшек вернулся на пост Премьер-министра Словении.

Результаты

Примечания 

Словения
2000 год в Словении
Парламентские выборы в Словении